Arondismentul Châlons-en-Champagne (în ) este un arondisment din departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Châlons-en-Champagne 1e
 Cantonul Châlons-en-Champagne 2e
 Cantonul Châlons-en-Champagne 3e
 Cantonul Châlons-en-Champagne 4e
 Cantonul Écury-sur-Coole
 Cantonul Marson
 Cantonul Suippes
 Cantonul Vertus

Comune 

Chalons-en-Champagne